Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2009 vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober 2009 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 26e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Dinara Safina was nummer één op de plaatsingslijst. Zij sneuvelde echter al in haar openingspartij (tweede ronde), evenals de reekshoofden twee tot en met zes.

De ongeplaatste Maria Sjarapova uit Rusland (WTA-24) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Servische Jelena Janković, die tegen het einde van de eerste set de strijd moest opgeven wegens een polsblessure. Sjarapova wist voor de tweede keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2005. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
De titelverdedigsters Vania King en Nadja Petrova hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. King speelde samen met Zheng Jie – zij werden in de eerste ronde uitge­scha­keld. Petrova en haar partner Gisela Dulko deden het beter: zij bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Alisa Klejbanova en Francesca Schiavone won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. Russin Kleybanova had daarnaast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Italiaanse Schiavone zes.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2009
Tokio